Schrader může být:
 Fridrich Ludvig Germanovič Šrader (1854–1931) – ruský fotograf, majitel společnosti H. Rentz a F. Schrader
 Heinrich Adolf Schrader (1767–1836) – německý lékař, mykolog a botanik
 Leonard Schrader (1943–1946) – americký scenárista a režisér
 Paul Schrader (* 1946) – americký scenárista a režisér

Externí odkazy